BUA peut faire référence à :
  ;
 British United Airways, une compagnie aérienne anglaise.

 Bua, une île du comitat de Split-Dalmatie en Croatie ;
 Bua, une province de la région septentrionale des îles Fidji ;
 Bua, un village de la paroisse de Värö en Suède ;
 Bua, le nom tatar de la ville de Bouinsk, en république du Tatarstan, en Russie.

bua peut faire référence à :
 bouriate, selon la norme ISO 639-2 alpha-3 des codes des langues.